Paralaeospira clavaeformis är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1981. Paralaeospira clavaeformis ingår i släktet Paralaeospira och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
clavaeformis